Пек Чін Хї () — південнокорейська акторка.

Біографія 
Пек Чін Хї народилася 8 лютого 1990 року у столиці Республіки Корея. Свою акторську кар'єру вона розпочала у 2008 році з епізодичної ролі у серіалі, у наступному році Чін Хї зіграла головну роль у незалежному фільмі «Пандобі» в якому зіграла дівчину яка подружилася з нелегальним мігрантом з Бангладеш. Підвищенню популярності акторки сприяла другорядна роль у ситкомі «Сильний удар: Помста коротких ніг», роль молодої безробітної дівчини що має борг за навчання та немає чим платити за житло запам'яталась глядачам. Роль у популярному історичному серіалі «Імператриця Кі» принесла акторці численні нагороди кінофестивалів. Завдяки тому що серіал транслювався у багатьох азійських країнах Чін Хї стала впізнаваною за межами батьківщини. У 2015 році Чін Хї вдало зіграла головну роль у популярному серіалі вихідного дня «Моя донька Ким Са Воль» рейтинг якого у національному ефірі перевищив 30%.

У кінці 2018 року Чін Хї знімалася у романтично-комедійному серіалі «Почувайся добре, щоб померти». Хоча серіал і не набрав високих рейтингів але гарна акторська гра Чін Хї принесла її чергову нагороду за майстерність.

Фільмографія

Телевізійні серіали

Фільми

Кліпи 
 Station (Лі Сок Хун з , 2010 рік)
 One, Two, Three, Four (, 2014 рік)

Нагороди

Примітки

Посилання 
 Пек Чін Хї  на hancinema.net

Південнокорейські акторки
Уродженці Сеула